Парижский полумарафон — ежегодный полумарафон, который проходит в Париже. Проводится в марте, с 1993 года. 

В 2010 году имел бронзовый лейбл по критериям IAAF.

Победители

Примечания

Ссылки 
  

Полумарафоны
Международные спортивные соревнования в Париже